Janta ist der Familienname folgender Personen:

 Oumi Janta (* 1991), senegalesische Rollschuh-Tänzerin, Model und Influencerin
 Roman von Janta-Polczynski (1849–1916), Rittergutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags